Comitatul Richmond, confrom originalului din limba engleză, Richmond County, s-ar putea referi la unul din comitatele din

Canada 

 Comitatul Richmond, provincia Nova Scotia (Categorie și format) sau

Statele Unite ale Americii 
 Comitatul Richmond, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Richmond, statul , coincizând cu (conterminous with) Staten Island  -- (Categorie și format)
 Comitatul Richmond, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Richmond, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Richmond (dezambiguizare)
 Comitatul Richland (dezambiguizare)
 Richland (dezambiguizare)